

Lokalizacje

Austria 
 Wang – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs

Niemcy 
 Wang – dzielnica gminy Unterreit w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Wang – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising

Pakistan 
 Wang – miejscowość

Tajlandia 
 Wang – rzeka

Inne 
 Wang (王) – jedno z najpopularniejszych chińskich nazwisk, w wymowie kantońskiej Wong.
 Yuja Wang – chińska pianistka
 Wang (王) – tytuł feudalny w starożytnych Chinach, odpowiednik króla.
 wangluo (网络) – Internet po chińsku, znany także jako yinte wang (因特网), lub po prostu wang, czyli "sieć".
 Wang – zabytkowy drewniany kościół ewangelicki z Norwegii znajdujący się w Karpaczu.
 Wang Laboratories – amerykańska firma informatyczna.